200 m stylem grzbietowym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały miały miejsce 27 lipca, a finał 28 lipca.

Mistrzem świata został Rosjanin Jewgienij Ryłow, który uzyskał czas 1:53,61 i poprawił tym samym rekord Europy. Pozostałe miejsca na podium zajęli Amerykanie. Srebro wywalczył Ryan Murphy (1:54,21), a brąz Jacob Pebley (1:55,06).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 27 lipca o 9:51.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 27 lipca o 19:03.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się 28 lipca o 17:40.

Przypisy 

M